Hrvatska nogometna liga - skupina Sjever je bila jedna od dvije skupine Hrvatske nogometne lige (također i kao Hrvatska republička nogometna liga), trećeg ranga natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1976./77.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak lige je bio BSK iz Slavonskog Broda.

Ljestvica 

 Borovo naselje danas dio Vukovara, dok je tada bilo dio naselja Borovo
 Podsused danas dio Zagreba
 Premium (Bosanski Brod) - klub iz Bosne i Hercegovine
 BSK (Slavonski Brod) postao je novi član Druge savezne lige - Zapad.
 Iz Hrvatske lige - skupina Sjever su ispali: Valpovka (Valpovo), Sloboda (Podsused) i Darda. 
 Metalac (Sisak) i Karlovac ispali su iz Druge savezne lige - Zapad i postali članovi Hrvatske republičke lige - Sjever.
 Novi članovi lige su postali MTČ (Čakovec) i Slavonija (Slavonska Požega).

Rezultatska križaljka

Doigravanje za prvaka Hrvatske 
 BSK Slavonski Brod
 Zadar

Nakon kvalifikacijskih utakmica između pobjednika dviju skupina, novi član Druge savezne lige postao je BSK iz Slavonskog Broda.

Unutarnje poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu
 Hrvatska nogometna liga – Jug 1976./77.
 Zagrebačka zona - Jug 1976./77.
 Zagrebačka zona - Sjever 1976./77.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Miroslav Matovina: 80 godina NK Segesta : [1906-1986], Sisak, 1986., str. 234-235 
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., str. 147-148
  

1976-77 sjever
1976-77 Hrvatska